Берензас — посёлок на реке Подобас в Мысковском городском округе Кемеровской области России.

История 
Входил в Подобасский сельсовет.

География 
Посёлок Берензас расположен в южной части Кемеровской области.

Есть снт Энергетик.

Уличная сеть состоит из пяти географических объектов: ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Речная и ул. Центральная.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 398 % от общей численности населения в 88 жителей.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Подъездная дорога на автомобильную дорогу регионального значения Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск (идентификационный номер 32К-2).

Примечания 

Населённые пункты Мысковского городского округа